Fideliinae — підродина перетинчастокрилих комах родини мегахілид (Megachilidae).

Класифікація 
Підродина містить 17 видів у 3 родах:
 Триба Fideliini
 Рід Fidelia
 Fidelia borearipa
 Fidelia braunsiana
 Fidelia fasciata
 Fidelia friesei
 Fidelia hessei
 Fidelia kobrowi
 Fidelia major
 Fidelia ornata
 Fidelia pallidula
 Fidelia paradoxa
 Fidelia ulrikei
 Fidelia villosa
 Рід Neofidelia
 Neofidelia longirostris Neofidelia profuga Триба Pararhophitini Рід Pararhophites Pararhophites clavator Pararhophites orobinus Pararhophites quadratus''

Посилання 
 ITIS 

Мегахілиди
Підродини комах